Réville steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Réville im Département Manche
 Réville-aux-Bois im Département Meuse
 La Trinité-de-Réville im Département Eure

Réville ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Réville (1854–1908), französischer Theologe 
 Jean-Baptiste Réville (1767–1825), französischer Maler und Kupferstecher 
 Marc Réville (1863–1920), französischer Politiker